Sammallahti est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1886-1954), gymnaste olympique finlandais
 (né en 1947), professeur finlandais de langues sames
Pentti Sammallahti (né en 1950), photographe finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois